La Coppa di Germania 1981–82 fu la 39ª edizione della coppa. A vincere fu il  che conquistò il suo sesto trofeo. Fu l'ultima volta in cui parteciparono 128 squadre, in quanto dalla stagione successiva il numero di squadre partecipanti fu ridotto a 64.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.08.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1981

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.09.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.09.1981

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.10.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.10.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.10.1981

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.10.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.11.1981

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.12.1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.01.1981

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.01.1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.01.1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.01.1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.01.1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.01.1982

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.01.1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.01.1982

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.02.1982

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.04.1982

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.05.1982

(6º successo)

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1981-1982

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Edizioni della Coppa di Germania